Ebermann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ebermann, deutscher Bergsteiger und Teilnehmer an der Nanga-Parbat-Expedition 1938
 Anna Ebermann (1891–1944) leistete Widerstand gegen den Nationalsozialismus
 Bohuslav Ebermann (* 1948), tschechischer Eishockeyspieler
 Erwin Ebermann (* 1953), österreichischer Afrikanist
 Leo Ebermann (1863–1914), österreichischer Schriftsteller
 Marlene Ebermann (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Thomas Ebermann (* 1951), deutscher Politiker und Publizist
 Vitus Ebermann (1597–1675), deutscher katholischer Kontroverstheologe
Siehe auch:
  Ebermanns